Linha de Controlo Real — em inglês: Line of Actual Control; fronteira de facto entre a China e a Índia
Biblioteca e Arquivos do Canadá — em inglês: Library and Archives Canada
Laque — unidade do sistema de numeração indiana

Estados Unidos 
Condado de Los Angeles — em inglês: Los Angeles County
La Crescenta-Montrose — região censitária
Los Angeles Clippers — clube de basquete
Lockheed Corporation — empresa aeroespacial extinta também chamada Lockheed Aircraft Company

Ver também 
 Laç — cidade da Albânia

Desambiguações de siglas